Фреден () — город в Германии, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Входит в состав района Боркен.  Население составляет 22 551 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 135,53 км². Официальный код  —  05 5 54 068.

Фотографии

См. также 
 Kult (Фреден)

Примечания

Ссылки 
  Официальная страница

Города Северного Рейна-Вестфалии
Ганза